Bodnár István

 Bodnár István (1817–1892) ügyvéd
 Bodnár István (1863–1945) író, újságíró, a Tolna megyei Takarék és Hitelbank igazgatója
 Bodnár István (1912–1988) író, műfordító
 Bodnár István (?) marxista filozófus
 Bodnár István (1943) költő, újságíró.
 Bodnár István (1950) labdarúgó (VM Egyetértés)
 Bodnár István (1950–2008) rendező
 Bodnár István (1956) labdarúgó (Újpesti Dózsa, Vasas)
 Bodnár István (1980) programozó, informatikai szakíró
 Bodnár István (1988) villamosmérnök, energetikai szakíró

hasonló nevűek

 Bodnár István Olivér (?) informatikai tankönyv író
 Bodnár M. István (1958) az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszékének docense